Кулаєва — жіноча форма прізвища .

 Відомі носії 
 Кулаєва Агунда Єлканівна (. 1975) — російська оперна співачка (мецо-сопрано), солістка Великого театру РФ.
 Кулаєва Ольга Миколаївна (. 1929) — фізіолог рослин, доктор наук, професор.